Dva slavní členové rodiny Carnot bývají běžně označování jako Sadi Carnot:

 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832) – francouzský fyzik
 Marie François Sadi Carnot (1837–1894) – francouzský politik, prezident Francie, synovec předchozího